Sissonne est une commune de l'Aisne
le sissonne est un saut en danse classique
le Camp de Sissonne est un camp militaire situé près du village éponyme